Međuopćinska nogometna liga Split – Makarska ( skraćeno MOL Split-Makarska) bila je nogometna liga igrana na području današnje Splitsko-dalmatinske županije između sezona 1974./75. i 1983./84. kao liga petog stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije. 
Nastala je 1974. reformom sustava natjecanja, kad je uvedena jedinstvena Dalmatinska nogometna liga, umjesto dotadašnje dvije skupine, te od pojedinih klubova iz Lige (Prvenstva) Nogometnog saveza Općine Split. 1985. godine Međuopćinske lige (Split-Makarska, Dubrovnik-Korčula-Lastovo-Metković, Zadar-Šibenik) na području Dalmacije su zamijenjene Dalmatinskom ligom, koja je otad igrana u dvije ili tri skupine.  
Viša liga za MOL Split-Makarska je bila Dalmatinska liga, dok je niža liga bila Prvenstvo Nogometnog saveza Općine (NSO) Split (također kao i Liga NSO Split, Splitska liga, Općinska liga Split). 
Sljednicom MOL Split-Makarska može se smatrati današnja 1. ŽNL Splitsko-dalmatinska.

Prvaci lige

Pregled plasmana u ligi 
Tablični pregled plasmana klubova u ligi. U prvom je stupcu stavljen uobičajeni ili posljednji naziv kluba, dok je u drugom drukčiji naziv pod kojim se klub natjecao.

Poveznice 
 1. ŽNL Splitsko-dalmatinska

Izvori 
 Gizdić Jurica: 90 godina Splitsko-dalmatinskog nogometnog saveza, Split, 2010.,  
  

 
MOL Split-Makarska